Duitsland:
Neuendorf (Altmark), een gemeente Saksen-Anhalt
Neuendorf (Moorgrund), een dorp in Thüringen
Neuendorf (Neder-Franken), een gemeente in Beieren
Neuendorf (Rijnland-Palts), een plaats in Rijnland-Palts
Neuendorf (Teistungen), een deel van de gemeente Teistungen
Neuendorf A, een gemeente in Mecklenburg-Voor-Pommeren
Neuendorf B, een plaats in Mecklenburg-Voor-Pommeren
Neuendorf am Damm, een gemeente in Saksen-Anhalt
Neuendorf b. Elmshorn, een gemeente in Sleeswijk-Holstein
Neuendorf-Sachsenbande, een gemeente in Sleeswijk-Holstein
Hohen Neuendorf, een gemeente in Brandenburg
Kloster Neuendorf, een gemeente in Saksen-Anhalt
Rietz-Neuendorf, een gemeente in Brandenburg
Koblenz-Neuendorf, een deel van de stad Koblenz

Zwitserland:
Neuendorf (Zwitserland), een gemeente in het kanton Solothurn